Unter einem stöchiometrischen Verhältnis versteht man:

 das stöchiometrisch korrekte Verhältnis von Edukten und Produkten in einer chemischen Reaktion
 das optimale Kraftstoff-Luft Verhältnis in einem Ottomotor, siehe stöchiometrisches Kraftstoffverhältnis